Per de la Cueva si può intendere:
Beltrán de la Cueva (ca. 1443-1492), politico spagnolo
Bartolomé de la Cueva y Toledo (1499-1562), cardinale spagnolo 
Francisco Fernández de la Cueva, VIII duca di Alburquerque (1619-1676), militare e politico spagnolo
Gabriel de la Cueva (1515-1571), generale spagnolo
Juan de la Cueva (1543-1612), poeta e drammaturgo spagnolo